Hammurapi vagy Hammurápi néven több ókori uralkodót ismerünk.

 Hammurapi; az óbabiloni birodalom i. e. 18. századi legjelentősebb uralkodója
 I. Hammurapi; i. e. 17. századi ugariti király
 II. Hammurapi; i. e. 15. századi ugariti király
 III. Hammurapi; i. e. 12. századi uralkodó, Ugarit utolsó királya
 I. Hammurapi; Jamhad királya körülbelül i. e. 1765-től
 II. Hammurapi; Jamhad királya i. e. 1595-ig
 Hammurapi; Qurda királya
 Hammurapi; Tirka uralkodója